Tamara (anciennement transcrit Thamar en français) est un prénom féminin fêté le  mai. C'est la forme slave du prénom biblique Thamar, qui signifie datte en hébreu. Le prénom semble avoir aussi connu une diffusion récente en langue arabe par adoption.

Il peut se référer à :

Prénoms
 
 Tamara (1984-), chanteuse espagnole ;
 Tamar de Géorgie, reine géorgienne de la dynastie des Bagration ;
 Tamara Boroš, joueuse de tennis de table croate ;
 Tamara Braun, actrice américaine ;
 Tamara Brinkman (1978-), actrice et animatrice de télévision et de radio néerlandaise ;
 Tamara Bunke (1937-1967), communiste révolutionnaire d'origine allemande ;
 Tamara Bykova, athlète d'URSS ;
 Tamara de Lempicka (1898-1980), peintre polonaise d'Art déco ;
 Tamara Dobson (1947-2006), actrice américaine ;
 Tamara Feldman, actrice américaine ;
 Tamara Geva (1907-1997), actrice américaine, première femme de George Balanchine ;
 Tamy Glauser (*1985), mannequin suisse ;
 Tamara Karsavina (1885-1978), danseuse russe ;
 Tamara Lich, militante d'extrême-droite canadienne ;
 Tamara Marthe alias Shy'm, chanteuse française ;
 Tamara McKinney, skieuse alpine américaine ;
 Tamara A. Moskalenko, une paléontologue ;
 Tamara Tansykkuzhina, joueuse de dames russe ;
 Tamara Todevska, chanteuse macédonienne ;
 Tamara Tunie (1959-), actrice américaine ;
 Tamara Wall (née en 1977), actrice britannique.

Titres 

Tamara, poème symphonique de Mili Balakirev créé en 1883 ;
Tamara, bande dessinée de Zidrou et Christian Darasse publiée depuis 2001 ;
Tamara, film de 2016 d'Alexandre Castagnetti avec Sylvie Testud, Bruno Salomone et Lou Gala, adaptation de la bande dessinée.
Tamara, film d'horreur de 2005 de Jeremy Haft avec Jenna Dewan ;
 Tamara Drewe, film de 2010 de Stephen Frears.

Voir également 
  ;
326 Tamara, astéroïde ;
 Tamarack Larch, en français Mélèze laricin ;
 Tamera, village au Portugal ;
 Tamora Pierce, écrivain américaine ;
 TVR Tamora voiture de TVR (constructeur) ;
 Tamora personnage de Titus Andronicus de William Shakespeare ;

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom russe